Tim Williams – attore (n. 1966)
 Tim Williams – cantante heavy metal
 Tim Williams – atleta
 Tim Williams – musicista (n. 1979)
 Tim Williams – musicista (n. 1982)
 Tim Williams – produttore cinematografico
 Timothy Adonis Williams – cestista (n. 1993)
 Tim Williams – giocatore di football americano statunitense